Dardel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz von Dardel (1817–1901), schwedischer Militär, Maler und Satirezeichner
 Georges Dardel (1919–1982), französischer Politiker
 Jean Louis Joseph Dardel (1920–2005), Bischof von Clermont
 Jean-Nils de Dardel (* 1943), Schweizer Politiker (SP)
 Nils von Dardel (1888–1943), schwedischer Maler des Post-Impressionismus